

Patronyme 
 
 Lucien Genin (1894-1953), peintre français.
Raphaël Genin (né en 2000), homme politique français.
 René Genin (né en 1931), coureur cycliste français.

Toponyme 

 Le lac Genin dans le massif du Jura